Aleksander Bentkowski (ur. 1941) – polski adwokat i polityk, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji.
 Alfred Bentkowski (1813–1850) – lekarz, duchowny katolicki.
 Feliks Jan Bentkowski (1781–1852) – historyk literatury.
 Władysław Bentkowski (1817–1887) – uczestnik obu polskich powstań narodowych w XIX wieku i rewolucji.